Frans Jozef I van Oostenrijk
Franz Josef (stad), een plaats in Nieuw-Zeeland
Frans Jozefland, een eilandengroep ten noordoosten van Spitsbergen